Nikita Wolodin ist der Name folgender Personen:

* Nikita Andrejewitsch Wolodin (* 1999), russischer Eiskunstläufer
 Nikita Nikolajewitsch Wolodin (* 1994), russischer Billardspieler